

Toponyme

Kozica, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 la Kozica, une rivière, affluent droit de la Sana ;
 la Kozica, une autre rivière, affluent de la Lašva ;

Kožica, localité située dans la commune/municipalité de Skenderaj/Srbica et dans le district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Kozica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.

Patronyme 

 Dzenis Kozica (né en 1993), footballeur suédois.

Voir aussi